John Hughes Bennett (1812-1875), médecin anglais ;
 John Joseph Bennett (1801-1876), botaniste britannique ;
 John Bennett (1921–2010), pionnier de l'informatique australien ;
 John Bennett (1928-2005), acteur anglais ;
 John Bennett (né en 1930), athlète américain ;
 John G. Bennett (1897-1974), écrivain, mathématicien, technicien, directeur de recherches industrielles anglais ;
  (né en 1948), homme politique américain ;
 John Bennett (né en 1950), joueur américain de hockey sur glace.